Кри́стиан Да́ннеманн Э́риксен (, ; ) — датский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе», а также за «Аякс», «Тоттенхэм Хотспур», «Интернационале» и «Брентфорд».

Четырежды (2013, 2014, 2015, 2018) признавался лучшим футболистом года в Дании.

Клубная карьера 
Свою футбольную карьеру Кристиан Эриксен начал в своём родном городе , а затем пополнил молодёжной состав клуба «Оденсе». Эриксен прошёл футбольную школу «Оденсе», а также стажировался в «Челси» и «Барселоне». По мнению лондонцев Кристиан для них был физически слаб, но испанцы были заинтересованы молодым дарованием.

«Аякс» 
«Барселону» опередил амстердамский «Аякс», который 17 октября 2008 года заключил с Эриксеном контракт на два с половиной года; подписанное соглашение начинало действовать с 1 января 2009 года. По некоторым данным трансфер датского игрока обошёлся «Аяксу» в 1 млн евро.

В октябре 2009 года Кристиан признан лучшим молодым футболистом Дании в возрасте до 17 лет. В январе 2009 года Эриксен пополнил состав юношеской команды «Аякса», чьим тренером являлся Робин Пронк. Кристиан быстро прогрессировал и был переведён Франком де Буром в следующую возрастную команду амстердамцев.

В начале января 2010 года Мартин Йол перевёл Эриксена из юношеской команды в основную. Молодой датчанин отправился на межсезонный сбор с основной командой в Португалию и принял участие в нескольких товарищеских играх. Неофициальный дебют Эриксена за команду состоялся 9 января против клуба «Аякс Затердаг», одной из любительских команд «Аякса». Спустя несколько дней, Кристиан сыграл и против «Гронингена».

В середине января 2010 года Кристиан был впервые включён в заявку основного состава на предстоящий матч чемпионата Нидерландов против клуба НАК. 17 января в игре против НАК’а Эриксен в возрасте 17 лет официально дебютировал за команду, отыграв 85 минут, Кристиан был заменён на Сима де Йонга. Матч завершился вничью 1:1. В начале апреля 2010 года Эриксен продлил свой контракт с клубом до 30 июня 2014 года.

«Тоттенхэм Хотспур» 

В августе 2013 года перешёл в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила 13,5 млн евро.

На протяжении 7 сезонов датчанин был одним из лидеров лондонского клуба. В сезонах 2013/14 и 2016/17 Кристиан признавался лучшим игроком клуба.

В сезоне 2018/19 «Хотспур» впервые в своей истории дошёл до финала Лиги чемпионов. 1 июня 2019 года в решающем матче в Мадриде «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» 0:2, Эриксен провёл на поле все 90 минут. Всего в розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19 Эриксен сыграл 12 матчей и забил 2 мяча (оба на групповой стадии в ворота миланского «Интера» в гостях и дома). Эриксен занял второе место среди лучших полузащитников Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/19.

«Интернационале» 
28 января 2020 года миланский футбольный клуб «Интернационале» объявил о переходе полузащитника Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма». Контракт с датским футболистом заключен до лета 2024 года.

21 августа 2020 года в финале Лиги Европы в Кёльне вышел на замену на 78-й минуте в матче против «Севильи» (2:3).

В январе 2021 года получил шуточный приз Calciobidone («Золотой унитаз»), как худший легионер Серии А.

«Брентфорд» 
31 января 2022 года Эриксен подписал шестимесячный контракт с клубом английской Премьер-лиги «Брентфорд». Провёл за команду 11 матчей и забил 1 гол.

«Манчестер Юнайтед» 
15 июля 2022 года Эриксен в качестве свободного агента перешёл в «Манчестер Юнайтед», подписав трёхлетний контракт. 7 августа 2022 года дебютировал за новый клуб в матче Премьер-лиги против «Брайтон энд Хоув Альбион». 13 ноября 2022 года забил свой первый гол за «Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Фулхэма».

Карьера в сборной 

На чемпионате мира 2010 года в ЮАР 18-летний Эриксен стал самым молодым игроком. Первый гол за сборную забил 4 июня 2011 года в ворота исландцев в отборочном матче чемпионата Европы 2012 года. Участник чемпионата Европы 2012 года.

7 июня 2016 года на турнире в Японии Эриксен сделал хет-трик в ворота сборной Болгарии.

14 ноября 2017 года Эриксен сделал хет-трик в ворота сборной Ирландии в гостевом стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2018 года. Датчане выиграли со счётом 5:1 и вышли на чемпионат мира. Эриксен назвал этот хет-трик главным событием в своей карьере. Всего в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года Кристиан забил 11 мячей.

21 июня 2018 года в Самаре в матче против сборной Австралии (1:1) Эриксен забил первый в карьере мяч в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Датчане в 1/8 финала по пенальти уступили будущим финалистам хорватам. Эриксен в серии пенальти бил первым, но его удар отразил Даниел Субашич, у датчан забили лишь двое из пятерых бивших, а у хорватов — трое.

14 октября 2020 года 28-летний Эриксен сыграл 100-й матч за сборную, забив единственный мяч с пенальти в игре против сборной Англии в Лиге Наций на «Уэмбли». Для Эриксена этот гол стал 34-м за сборную. Кристиан входит в десятку лидеров в истории сборной Дании по количеству матчей и голов.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии (0:1) у Эриксена случилась остановка сердца, и он потерял сознание, рухнув на газон. Врачи пытались привести его в чувство на протяжении 9 минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позже Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь. Примерно через час после инцидента УЕФА и Датская футбольная ассоциация подтвердили, что состояние Эриксена стабилизировалось и он находится в сознании. По словам врача сборной Дании, у спортсмена случился сердечный приступ и ему установят кардиостимулятор. Дальнейшая карьера футболиста в клубе и сборной будет зависеть от вердикта врачей. 2 декабря 2021 года футболист начал тренироваться с молодежной командой «Оденсе».

Достижения

Командные достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (3): 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2013

«Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Кубка Английской футбольной лиги: 2015
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2019

«Интернационале»
 Чемпион Италии: 2020/21

«Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2022/23

Личные достижения 
 Талант года в Дании (до 17 лет): 2008
 Талант года в «Аяксе»: 2010/11
 Футбольный талант года в Нидерландах: 2010/11
 Футболист года в Дании (4): 2013, 2014, 2015, 2018
 Член «команды года» по версии PFA: 2017/18
 Игрок года в клубе «Тоттенхэм Хотспур» (2): 2013/14, 2016/17

Статистика выступлений

Клубная карьера

Личная жизнь 
Его девушка — Сабрина Квист Йенсен (). Есть сын Альфред (род. 4 июня 2018), ещё один ребёнок родился в декабре 2020 года. Младшая сестра  (род. 1995) — футболистка, игрок клуба «Кольдинг» чемпионата Дании.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Манчестер Юнайтед»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»